Фарширо́ванный пе́рец () — блюдо болгарской, молдавской и румынской, украинской, грузинской, русской, а также азербайджанской кухни (). Готовится из очищенного от семян сладкого перца (часто сорта гогошар), который наполняется мясным фаршем (обычно говяжьим, а в азербайджанской кухне — бараньим), рисом и тёртыми помидорами. Фаршированные перцы варятся вертикально в кастрюле с водой. К столу подаются со сметаной.

Рецепт 
В классическом рецепте помимо собственно перцев с начинкой из рубленого мяса с рисом в рецептуру входит соус. Блюдо готовится 1 час — 1 час 10 минут.

Классический рецепт фаршированных перцев 
Основа:
 12 сладких перцев;
 растительное масло (для обжаривания);
 соль по вкусу.

Начинка:
 мясной фарш — 350 г;
 петрушка — 3–4 веточки;
 укроп — 3–4 веточки;
 рис — 150 г;
 репчатый лук – 1 крупная луковица.

Соус:
 сливки жирностью  — , или жирные сливки  – 600–800 мл;
 петрушка — 3–4 веточки;
 укроп — 3–4 веточки;
 зелёный лук – 1 пучок;
 чеснок – 3 зубчика;
 томатная паста — 2 ст. л.

Перцы, фаршированные фруктами 

Блюдо готовится 30 минут.

Ингредиенты:
 сладкие перцы — 500 г;
 сливы — 300 г;
 виноград без косточек — 200 г;
 сахар — 100 г;
 груша — 1 большая;
 яблоко — 1 большое;
 мята — 4 веточки.

Перцы, фаршированные творогом и сыром 
Блюдо готовится 1 час 10 минут.

Ингредиенты:
 сладкие перцы — 3 больших;
 творог — 400 г;
 сыр «Российский» — 200 г;
 чеснок — 3 зубчика;
 острый перец — половинка;
 петрушка — 1 пучок;
 укроп — 1 пучок;
 соль по вкусу.

Консервированные перцы, фаршированные овощами 
Готовится 1 час.

Ингредиенты на 10 порций:
 сладкие перцы — 750 г;
 томатная паста — 200 г;
 растительное масло — 100 г;
 морковь — 5 шт.;
 репчатый лук — 4 луковицы;
 корень пастернака — 2 шт.;
 петрушка — 2 пучка;
 зелень сельдерея — 2 пучка;
 честнок — 2 зубчика;
 лавровый лист — 1 шт.;
 острый перец — 1 шт.;
 чёрный перец — 6 горошин;
 соль — 50 г.

Примечания

Литература 
 
 
 

Молдавская кухня
Румынская кухня
Болгарская кухня
Фаршированные овощные блюда
Блюда по алфавиту
Блюда из рубленого мяса